Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John McEnroe e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Peter Doohan e Jim Grabb 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)

 Kevin Curren /  David Pate (primo turno)
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1988